Ilie Dumitrescu
 Liana Dumitrescu
 Petre Dumitrescu

Desambiguações de sobrenomes